Karl Delisle ist der Name folgender Personen:

* Karl Delisle (Politiker, 1801) (1801–1866), deutscher Kaufmann, Journalist und Politiker, MdL Baden 
 Karl Delisle (Politiker, 1827) (1827–1909), deutscher Ingenieur, Beamter und Politiker (DtVP), MdL Baden
 Karl Delisle (Architekt) (1908–1984), deutscher Architekt und Baubeamter